Solola kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Sololá, kommun i Departamento de Sololá
 Sololá (departementshuvudort), Departamento de Sololá,